Saint-Loup puede referirse a: 

 Saint-Loup, comuna de Allier (Francia).
 Saint-Loup, comuna de Charente Marítimo (Francia).
 Saint-Loup, comuna de Creuse (Francia).
 Saint-Loup, comuna de Jura (Francia).
 Saint-Loup, comuna de Mancha (Francia).
 Saint-Loup, comuna de Marne (Francia).
 Saint-Loup, comuna de Nièvre (Francia).
 Saint-Loup, comuna de Ródano (Francia).
 Saint-Loup, comuna de Tarn y Garona (Francia).
 Saint-Loup-sur-Cher, oficialmente Saint-Loup, comuna de Loir y Cher (Francia).

Literatura
 "Saint-Loup", pseudónimo del escritor neopagano y neonazi Marc Augier (1908-1990).